Иняк:

 Иняк — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Мишкинский район
 Иняк — река в России, протекает в Республике Башкортостан, Оренбургской области